Charles McClelland ist der Name folgender Personen:

* Charles McClelland (Filmeditor), amerikanischer Filmeditor und Filmregisseur 
 Charles McClelland (Schauspieler), Schauspieler 
 Charles A. McClelland (1917–2006), US-amerikanischer Politikwissenschaftler 
 Charles B. McClelland, US-amerikanischer Offizier, siehe Kampf um Merkendorf
 Charles E. McClelland (* 1940), US-amerikanischer Historiker
 Charles P. McClelland (1854–1944), US-amerikanischer Jurist und Richter